Дже́ссика Дже́нсон (; род. 7 августа 1991 года, Айдахо-Фолс, округ Бонневилл, штат Айдахо, США) — американская сноубордистка, выступающая в слоупстайле и биг-эйре.
 Призёр этапов Кубка мира (всего — 1 подиум).

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 
 
 Джессика Джонсон — профиль на сайте Сочи-2014.
 Джессика Джонсон — профиль на сайте TTR (англ.)
 Джессика Джонсон — профиль на сайте ФСС (англ.)

Сноубордисты США
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года